Мари́са Кри́стин Ка́флан (; 17 марта 1974, Миннеаполис, Миннесота, США) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер. Лауреат премии «Молодой Голливуд» (2001).

Биография 
Мариса Кристин Кафлан родилась 17 марта 1974 года в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Кафлан окончила  и Университет Южной Калифорнии, получив степень в области французского языка.

Мариса Кафлан дебютировала в кино в 1995 году, сыграв роль Дженни в фильме «Кулак Северной Звезды». Она сыграла в 39 фильмах и телесериалах. Также она является сценаристом и продюсером. В 2001 году получила премию «Молодой Голливуд».

1 ноября 2008 года Мариса Кафлан вышла замуж за Стивеном Уоллеком-младшим, которого знала с подросткового возраста. У супругов родилось четверо детей: два сына, Стивен «Финн» Уоллек-третий (род. в мае 2009) и Коннор Уоллек, и две дочери — Меррит Уоллек (род. в марте 2011) и Айеленд Уоллек (род. 28.08.2013).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Южной Калифорнии
Киноактрисы США